A 2011-es FIA GT1 világbajnokság a második szezonja volt a Stéphane Ratel által létrehozott FIA GT1 világbajnokságnak.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Versenyek és végeredmények

Verseny eredményei

Bajnokság

Versenyzők

Csapatok

Források

Fiagt1